Naselja u BiH:
 Radinovići (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko
 Radinovići (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica
 Radinovići (bosanska vlastela)